
Termin -{APX}- ima više značenja.

 Askorbatna peroksidaza, enzim
 Lotus -{APX}-, automobil